Шевченково () — село на Украине, находится в Барском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0520255312. Население по переписи 2001 года составляет 491 человек. Почтовый индекс — 23055. Телефонный код — 4341.
Занимает площадь 1,344 км².

В селе действует храм Святителя Николая Чудотворца Барского благочиния Винницкой и Барской епархии Украинской православной церкви.

Адрес местного совета 
23053, Винницкая область, Барский р-н, пгт. Копайгород, ул. Ленина

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Барского района
Объекты, названные в честь Тараса Шевченко